Ridenhour peut se référer à :

Patronyme 
 Chuck D, de son vrai nom Carlton Douglas Ridenhour (1960 -), rappeur américain ;
 Chris Ridenhour (19XX -), compositeur de musique de film américain ;
 Ronald Ridenhour (1946 - 1998), militaire et journaliste américain.

Autres 
 Prix Ridenhour, prix annuel pour la promotion de la justice sociale.

Homonymie de patronyme